Асада — фамилия. Известные носители:

 Асада, Горю (1734—1799) — японский астроном.
 Асада, Дзиро (настоящее имя Кодзиро Ивато) — японский писатель, председатель японского отделения ПЕН-клуба.
 Асада, Май (род. 1988) — японская фигуристка-одиночница, сестра Мао.
 Асада, Мао (род. 1990) — японская фигуристка-одиночница, сестра Маи.
  (1851–1927) – генерал Императорской армии Японии.

Топонимы
 Асада — кратер на видимой стороне Луны.

Примечания